Аэропорт Альмери́и () — международный аэропорт в андалусской провинции Альмерия в Испании. Расположен в 10 км от города Альмерия. По пассажиропотоку, составляющему 1,02 млн человек, аэропорт Альмерии занимает в Андалусии пятое место после аэропортов Малаги, Севильи, Гранады и Хереса. Большинство туристов, направляющихся на Коста-дель-Соль, прибывают в аэропорты Малаги и Аликанте. С городом аэропорт связывает автобусная линия.

Ссылки 

 Официальный сайт

Аэропорты Андалусии
Здания и сооружения Альмерии